Il doppio  del Black Forest Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Dick Norman e Kristof Vliegen non hanno difeso il titolo del 2008.

Jan Hájek e Dušan Karol hanno battuto in finale 4–6, 6–4, [10–5] Martin Kližan e Adil Shamasdin.

Teste di serie 

 Rameez Junaid /  Joseph Sirianni (quarti di finale)
 Jan Hájek /  Dušan Karol (campioni)

 Olivier Charroin /  Rylan Rizza (primo turno) 
 Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Black Forest Open 2009